Illusionisme kan verwijzen naar:

 Illusionisme (filosofie) - de filosofische leer dat alle menselijke waarnemingen illusies zijn.
 Illusionisme (kunst) - techniek in de schilderkunst
 Illusionisme (literair) - stijlvorm die uit is op het creëren van illusies.
 Goochelen - een bepaalde vorm van de goochelkunst.